Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Winston-Salem. Ce tournoi sert de préparation en vue de l'US Open.

Faits marquants 
 La tête de série 1 Tomáš Berdych déclare forfait avant le début du tournoi en raison d'une blessure à l'épaule.
 John Isner, double tenant du titre et tête de série 3, déclare forfait avant le début du tournoi en raison d'une blessure à la hanche.
 Jürgen Melzer remporte le simple messieurs et décroche ainsi le  de sa carrière sur le circuit ATP.
 L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Daniel Nestor et Leander Paes. Durant le tournoi, le Canadien est d'ailleurs devenu le premier joueur à atteindre les 900 victoires en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Winston-Salem
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2013
Winston-Salem
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en août 2013
Sport aux États-Unis en août 2013